«Where the Streets Have No Name» — пісня ірландського рок-гурту U2, третій сингл з альбому The Joshua Tree.

Позиції в чартах

Примітки 

Пісні U2
Сингли 1987